Guéblange ist der Name folgender Ortschaften im französischen Département Moselle:

Guéblange-lès-Dieuze, Gemeinde südlich Dieuze
Guéblange-lès-Sarralbe, ehemalige Gemeinde, heute Teil der Gemeinde Le Val-de-Guéblange